Jossypiwka (; ) ist ein Dorf im Zentrum der Ukraine mit etwa 250 Einwohnern (1. April 2013).

Jossypiwka, das bei der Volkszählung im Jahr 2001 noch 403 Einwohner hatte, ist der Verwaltungssitz und einzige Ortschaft der gleichnamigen Landratsgemeinde.

Geographie 
Jossypiwka liegt im Osten der Oblast Kirowohrad an der Selena, einem Nebenfluss des Inhulez im Osten des Rajon Petrowe und grenzt im Norden an die Gemeinde Selene und im Süden an die Gemeinde Kosazke.
Das Rajonzentrum Petrowe liegt 16 km südwestlich und die nächstgelegene Stadt Schowti Wody 10 km östlich des Dorfes.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Rajon Petrowe